Una catedral, en general, és un edifici de culte de gran magnitud. És per això que, de vegades, s'anomena catedral a una construcció que potser de fet no ho és, però d'alguna manera s'ho han guanyat per la seva importància arquitectònica, religiosa, històrica i/o simbòlica en una àrea geogràfica concreta, en aquest cas una comarca. Aquest concepte no s'ha de confondre amb la Catedral de Terrassa, una veritable catedral que es troba al Vallès.

«Catedral del Vallès» pot referir-se a:
 Sant Esteve de Castellar del Vallès, que en realitat és una església parroquial d'aspecte imponent.
 Monestir de Sant Cugat del Vallès, que de fet és també una església parroquial i històricament un poderós monestir.